UHH steht für:
 Universität Hamburg, deutsche Universität
 University of Hawaiʻi at Hilo, US-amerikanische Universität

Uhh steht für:
 Unhexhexium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 166, siehe Erweitertes Periodensystem

Abkürzung